

Astronomia 
 11100 Lai – asteroide del sistema solare

Codici 
 LAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Servel, Lannion, Francia
 lai – codice ISO 639-3 della lingua lambya

Geografia 
 Laï – città del Ciad

Letteratura 
 Lai – forma fissa della poesia del Medioevo
 Lai bretone – forma di letteratura cavalleresca medievale in antico inglese e/o francese.

Persone
A Lai – scrittore cinese
Alessandro Lai – costumista italiano
Angelo Lai – politico italiano
Benny Lai – giornalista e scrittore italiano
Fabrizio Lai – pilota motociclistico italiano
Franca Lai – cantautrice italiana
Francis Lai – compositore francese
Giampaolo Lai – medico e psicoanalista italiano
Gigi Lai – cantante e attrice cinese
Giovanni Lai – militare italiano
Leon Lai – attore e cantante cinese
Luciano Lai – astronomo italiano
Luigi Lai – musicista italiano
Maria Lai – artista italiana
Silvio Lai – politico italiano
Valentino Lai – calciatore svedese di origine italiana
Virgilio Lai – fotografo italiano

Sigle 
 Leaf area index – Indice di area fogliare
 Lingua ausiliaria internazionale (Langue auxiliaire internationale)
 Linee Aeree Italiane

Pagine correlate 

 Lais